

Geografia 
 Comune di Lyngby-Taarbæk – comune danese nella regione di Hovedstaden
 Kongens Lyngby – principale città di Lyngby-Taarbæk, nei pressi di Copenaghen

Altro 
 Cultura di Lyngby – aspetto culturale del mesolitico nordeuropeo dal nome dalla cittadina di Lyngby-Taarbæk
 Lyngby Boldklub – società calcistica con sede a Lyngby-Taarbæk, in Danimarca
 Stadio Lyngby – stadio del Lyngby Boldklub